Douaihy ist der Familienname folgender Personen:

 Estephane Boutros El Douaihy (1630–1704), maronitischer Patriarch
 Jabbour Douaihy (1949–2021), libanesischer Schriftsteller